Вели́ково — деревня в Гороховецком районе Владимирской области России, входит в состав Куприяновского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 11 км к юго-востоку от Гороховца, в километре на юг от реки Клязьма, железнодорожная станция Гороховец на линии Ковров — Нижний Новгород.

История 
В XIX — первой четверти XX века деревня входила в состав Красносельской волости Гороховецкого уезда, с 1926 года — в составе Гороховецкой волости Вязниковского уезда. В 1859 году в деревне числилось 21 дворов, в 1905 году — 35 дворов, в 1926 году — 140 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Великовского сельсовета Гороховецкого района, с 2005 года в составе Куприяновского сельского поселения.

Население

Современное состояние 
В деревне общеобразовательная школа, детский сад, клуб, несколько магазинов. Работают 4 оператора сотовой связи (в отдельных районах).

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир».

Населённые пункты Гороховецкого района